Damerow può riferirsi a:
 Heinrich Philipp August Damerow – psichiatra tedesco
 Damerow – frazione della città tedesca di Havelberg
 Damerow – frazione del comune tedesco di Rollwitz
 Damerow – località del comune tedesco di Nordwestuckermark
 Klein-Damerow (lett. «Damerow piccola») – frazione della città tedesca di Havelberg